Монморанси — знатный европейский дворянский род, представители которого проживали в основном во Франции и Великобритании.

Фамилия 
 Андре де Лаваль-Монморанси (1408—1486) — французский военный и государственный деятель, барон, адмирал и маршал Франции.
 Монморанси, Анн де
 Монморанси, Генрих I де
 Монморанси, Генрих II де
 Монморанси, Филипп де, граф Горн
 Монморанси, Франсуа де
 Монморанси, Шарлотта Маргарита де
 Монморанси-Лаваль, Матьё де
 Монморанси-Люксембург, Франсуа-Анри де

Географические объекты 
 Монморанси (Валь-д’Уаз) — коммуна во французском департаменте Валь-д’Уаз
 Монморанси (кантон) — кантон французского департамента Валь-д’Уаз
 Монморанси-Бофор — коммуна во французском департаменте Об
 Водопад Монморанси — туристская достопримечательность города Квебек
 Монморанси — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.

См. также 
 Монморанси — вымышленная собака, персонаж юмористической повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».
 «Монморанси» — авторская радиопередача Александра Лаэртского, выходившая на радио «Эхо Москвы» и «Серебряный Дождь» с 1992 по 2001 год.